El término Brabante (Brabant en francés) hace referencia a varios artículos:

Geografía

Bélgica y Países Bajos
 Brabante es una región de Europa Occidental repartida entre Bélgica y los Países Bajos:
 En Bélgica, el territorio de Brabante es el núcleo geográfico y político que coincide con el centro del país. Está subdividido en dos provincias y el área de la ciudad de Bruselas. Las dos provincias en que se ha dividido el Brabante belga a fines del siglo XX, por razones lingüísticas son:
 Provincia del Brabante Flamenco, en cuyo territorio está enclavada Bruselas.
 Provincia del Brabante Valón, ubicada al sur del Brabante Flamenco.
 A los Países Bajos les corresponde la Provincia de Brabante Septentrional.

Francia
 Brabant-en-Argonne, población y comuna francesa en la región de Lorena.
 Brabant-sur-Meuse, población y comuna francesa en la región de Lorena.
 Brabant-le-Roi, población y comuna francesa en la región de Lorena.

Otros 
 Isla Brabante, adyacente a la costa nororiental de la península Antártica.
 Morne Brabant, península en el extremo sudoeste de Isla Mauricio y el lado más barlovento de la isla.

Historia 
 Landgraviato de Brabante (1085-1183), un condado medieval al oeste de Bruselas.
 Ducado de Brabante (1183-1795), una región del Sacro Imperio Romano (1183-1556), parte de los Países Bajos borgoñones (1430-1482); bajo el dominio de los Habsburgo como Países Bajos españoles (1482-1581) y Países Bajos austriacos (1581-1795), República Francesa (1795-1814)
 Brabante Meridional (1815-1830), provincia del Reino Unido de los Países Bajos, se convirtió en parte de Bélgica en 1830, junto con el Brabante Central (provincia de Amberes).
 Provincia de Brabante (1830-1995), provincia central de Bélgica (durante ese tiempo la única provincia belga con solo fronteras internas), con Bruselas como ciudad principal.

Personas 
 Casa de Brabante, una familia noble de Lotaringia.
 Duque de Brabante, un título dinástico de la familia real belga.
 Genoveva de Brabante, heroína de leyenda medieval.
 Siger de Brabant (1240-1285), filósofo del siglo XIII.
 Benny Van Brabant (1959-), ciclista belga.
 Enrique I de Brabante (1165-1235), el Guerreador, hijo de  Godofredo el Animoso.
 Enrique II de Brabante (1207-1248), duque de Brabante y de Baja Lotaringia a la muerte de su padre Enrique I en 1235.
 Enrique III de Brabante (1231-1261), el Piadoso, duque de Brabante de 1248 a su muerte.
 Enrique IV de Brabante (1250-1272), duque de Brabante entre 1261 y 1267.
 Felipe de Brabante (1960-), actual rey de los belgas desde el 21 de julio de 2013, fecha de la abdicación de su padre, el rey Alberto II.
 Juan I de Brabante (1251-1294), el Victorioso, duque de Brabante desde 1267 y duque de Limburgo a partir de 1288 y hasta su muerte.
 Juan II de Brabante (1275-1312), el Pacífico, duque de Brabante y de Limburgo de 1294 a su muerte.
 Juan III de Brabante (1300-1355), el Triunfante, duque de Brabante y de Limburgo de 1312 a su muerte.
 María de Brabante (condesa de Saboya) (1280-1340), condesa consorte, hija del duque Juan I de Brabante y de Margarita de Dampierre.
 María de Brabante (1254-1321), infanta de Brabante y reina consorte de Francia, hija del duque Enrique III de Brabante, y de Adelaida de Borgoña.

Además
 The Brabant Ensemble, conjunto vocal británico especializado en música del Renacimiento.
 Brabante, caballo de tiro de origen belga.

En la literatura
 En el Elogio de la locura de Erasmo de Róterdam, el humanista neerlandés señala que los habitantes de Brabante gozan de una buena salud porque saben disfrutar de la vida, y no se atormentan con los temas que preocupan a los sabios.